Петропа́вловская во́лость — административно-территориальная единица Славяносербского уезда Екатеринославской губернии.

По состоянию на 1886 год состояла из 2 поселений, 2 сельских общин. Население — 5 567 лиц (2 776 мужского пола и 2 793 — женского), 741 дворовое хозяйство.

Крупнейшие поселения волости:
 Петропавловка — бывшее собственническое село при реке Луганчик в 54 верстах от уездного города, 3 457 человек, 454 двора, церковь, школа, 5 лавочек, винный погреб, ежегодная ярмарка.
 Орехово — село при реке Луганчик, 2 112 человек, 287 дворов, церковь, часовня, лавка, винный погреб.

По данным на 1908 год состав волости не изменился. Население выросло до 10 872 лиц (5 902 мужского пола и 4 970 — женского), 1 470 дворовых хозяйств.

По состоянию на 1916 год: волостной старшина — Клочков Яков Фёодорович, волостной писарь — Петровский Иван Андреевич, председатель волостного суда — Бугай Илья Стефанович, исполняющий обязанности секретаря волостного суда — Масик Иван Дмитриевич.

Литература 
 Екатеринославская губернія съ Таганрогскимъ градоначальствомъ. Списокъ населенныхъ местъ по сведениям 1859 года. Изданъ Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ Министерства Внутреннихъ Делъ. Обработанъ редакторомъ И Вильсономъ. 1859. — IV + 452 с.
 Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи. По данным обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями Министерства Внутренних Дѣл, по порученію Статистическаго Совѣта. Изданіе Центральнаго Статистическаго Комитета. Выпуск VIII. Губерніи Новороссійской группы. СанктПетербургъ. 1886. — VI + 157 с.

Примечания 

История Антрацитовского района
Волости Славяносербского уезда